Akira kan syfta på:

 Akira (manga) – mangaserie skapad av Katsuhiro Ōtomo
 Akira (film) – film från 1988 baserad på mangaserien
 Akira (Simpsons) – en återkommande rollfigur i Simpsons

Personer
 Akira Akao (1988–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Ando (1995–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Corassani (1982–), en svensk MMA-utövare
 Akira Endo (1933–), en japansk biokemist
 Akira Hamashita (1995–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Higashi (1972–), en japansk backhoppare
 Akira Ibayashi (1990–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Ishigame (1985–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Ito (1972–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Kaji (1980–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Kawaguchi (1967–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Kitaguchi (1935–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Konno (1974–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Kubota (1973–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Kudo (1954–), en japansk brottare
 Akira Kuroiwa (1961–), en japansk skridskoåkare
 Akira Kurosawa (1910–1998), en japansk filmregissör, manusförfattare, filmproducent, regiassistent och filmklippare
 Akira Kushida (1948–), en japansk vokalist
 Akira Matsunaga (1914–1943), en japansk fotbollsspelare
 Akira Matsunaga (1948) (1948–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Narahashi (1971–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Natori (1956–), en japansk astronom
 Akira Nishino (1955–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Nozawa (1914–2000), en japansk fotbollsspelare
 Akira Oba (1976–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Ota (1957–), en japansk brottare
 Akira Sasaki (1981–), en japansk utförsåkare
 Akira Satō (1964–), en japansk backhoppare
 Akira Silvano Disaro (1996–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Suzuki (1930–), en japansk kemist
 Akira Takabe (1982–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Takase (1988–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Takeuchi (1983–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Tonomura (1942–2012), en japansk fysiker
 Akira Toriyama (1955–), en japansk serieskapare
 Akira Toshima (1991–), en japansk fotbollsspelare
 Akira Yamaoka (1968–), en japansk datorspelsmusiker
 Akira Yanagawa (1971–), en japansk roadracingförare
 Akira Yoshino (1948–), en japansk kemiingenjör
 Akira Yoshizawa (1911–2005), en japansk origamist